Emilio Romero puede referirse a:

 Emilio Romero Gómez (1917-2003), periodista y escritor español;
 Emilio Romero Padilla (1899-1993), escritor peruano.

español;
 Emilio Romero Rodríguez (2002), Cantautor mexicano.